La edición 44.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 8 de junio y el 17 de junio de 1939 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 55 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 25 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el estadounidense  Don McNeill  logrando el único título que lograría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota Bobby Riggs.

En la competición individual femenina la victoria fue para la francesa Simonne Mathieu que lograba su segundo y último título de  los  que obtendría en París  al imponerse a la polaca  Jadwiga Jędrzejowska.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1939